El nombre Zaire puede referirse a:

 la República del Zaire, el antiguo nombre de la actual República Democrática del Congo;
 el río Congo, también llamado río Zaire, el mayor río de África central;
 la provincia de Zaire, una de las 18 provincias de Angola;
 la moneda Zaïre, una antigua moneda de la República Democrática del Congo; o
 la obra "Zaire", una obra teatral escrita por Voltaire.